Полеради могу бити:

 Полеради (Мост), насељено мјесто у округу Мост, Устечки крај, Чешка Република
 Полеради (Праг-исток), насељено мјесто у округу Праг-исток, Средњочешки крај, Чешка Република